Ablage steht für:
 Ablage (Plattenburg), ehemaliger Lagerplatz und späteres Forsthaus bei Friedrichswalde, Gemeinde Plattenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ablage (Schifffahrt), Stapel- und Lagerplatz
 Ablage (Zingst), Wohnplatz von Zingst, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 eine Funktion der Schriftgutverwaltung, siehe Registratur (Akten) #Funktionen
 Ablage P, scherzhaft für Papierkorb
 Hutablage in Automobilen
 Zwischenablage, auch Clipboard oder Ablagemappe, ein Arbeitsspeicherbereich

Siehe auch:
 Ablagerung